Напруження — натягування, роблення пружним, тугим.

 Напруження (механіка) — міра внутрішніх сил, які виникають в окремих елементах машин і споруд під впливом зовнішніх сил.
 Напруження (фізика) — величина тиску або розтягання, що виникає в твердому тілі внаслідок зовнішніх впливів (сили, температури і т. ін.).
 Напруження (фізіологія) — комплекс пристосувальних реакцій організму, направлених на мобілізацію його енергетичних та пластичних ресурсів. 
 Напруження (перен.) — скрутне, тяжке становище де-небудь, із чим-небудь; стан піднесення, збудження, зосередження сил під час здійснення чого-небудь.

Див. також 
 Напруга